Il doppio femminile  dell'Ordina Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Yung-jan Chan e Chia-jung Chuang erano le detentrici del titolo, ma hanno perso ai quarti contro Andreea Ehritt-Vanc e Tamarine Tanasugarn.

Marina Eraković e Michaëlla Krajicek hanno vinto in finale 6–3, 6–2, contro Līga Dekmeijere e Angelique Kerber.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (quarti)
  Marija Kirilenko  /   Flavia Pennetta (primo turno)

  Marija Korytceva /  Anastasija Rodionova (quarti) 
  Iveta Benešová /  Gabriela Navrátilová (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Ordina Open 2008